Финн Арнессон (Финнр Арнасон) ( ; умер около 1065 года) — норвежский лендрман, соратник и советник короля Олава Харальдссона (позднее названного Олавом Святым), так и короля Норвегии Харальда III, а позже служил королю Дании Свену II Эстридсену.

Биография 
Финн был одним из восьми детей, семи братьев и сестры, лендрмана Арни Арнмодссона или Армдссона, и его жены Торы Торстейндоттир. Финн был женат на племяннице короля Харальда Берглют Хальвдансдоттир, дочери Хальфдана Сигурдссона и сестре Сигурда Свиньи.

Главным источником описания жизни Финна Арнессона является «Круг Земной» Снорри Стурлусона. Финн и его братья Кальв Арнессон, Арни Арнессон и Торберг Арнессон упоминаются в сагах. Снорри передал эпизод, в котором Финн от имени короля Олава Святого настаивает, чтобы Торир Хунд (Собака) был наказан за убийство Карли, одного из придворных короля. В правление короля Олава Харальдссона Кальв правил в Трёнделаге.

В 1028 году Финн и его братья Арни и Торберг вместе с Регнвальдом Брусасоном сопровождали Олава Харальдссона в изгнание в Киевскую Русь. Они вернулись вместе с ним, сражаясь в битве при Стикластадире в 1030 году, где был убит Олав Святой. Кальв Арнессон был одним из лидеров оппозиционной армии<ref>Saint Olaf’s Saga, ch. 220-42.</ref>. После разгрома и гибели Олава Святого Кальв нашел своих братьев Финна и Торберга и вместе с ними вернулась в поместья Эгг. Позднее Кальв разрешил братьям вернуться в свои поместья. Финн и Торберг примирились со Свеном Кнутссоном, правителем Норвегии.

В правление короля Харальда Сурового Финн Арнессон владел поместьем и землями Аустратт близ Эрланда в Трёнделаге . В 1051 году его брат Кальв был убит в бою, служа королю Харальду на острове Фюн. Финн считал, что король Харальд специально послал его брата Кальва на смерть и покинул Норвегию. Он уехал в Данию, чтобы служить королю Свену, который сделал его ярлом и назначил управлять провинцией Халланд, чтобы защищать датские владения от норвежцев.

В 1062 году Финн Арнессон сражался в битве при Нисо у побережья Халланда между королем Дании Свеном и королем Норвегии Харальдом. Харальд Суровый одержал победу, Свен Эстридсен бежал, но Финн Арнессон, отказавшийся бежать, был взят в плен. Король Харальд сохранил ему жизнь и освободил его в Халланде<ref></re</ref>.

 Дети 
Дочь Финна Ингеборга Финнсдоттир вышла замуж за Торфинна Сигурдарсона (ок. 1009 — ок. 1064), ярла Оркнейского, и Малькольма III (1031—1093), короля Шотландии. Другая дочь, Сигрид Финнсдоттир, вышла замуж за графа Орма Эйлифсона, внука хладирского ярла Хакона Сигурдарсона через его дочь Рагнхильд.

 Примечания 

 Ссылки 
 Снорри Стурлусон. Круг Земной (Heimskringla)

 Источники 
 Anon., Orkneyinga Saga: The History of the Earls of Orkney, tr. Hermann Pálsson and Paul Edwards. Penguin, London, 1978. 
 Snorri Sturluson, Heimskringla: History of the Kings of Norway'', tr. Lee M. Hollander. Reprinted University of Texas Press, Austin, 1992. 

Персоналии:Викинги
История Норвегии